Deto är ett släkte av kräftdjur. Deto ingår i familjen Detonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Deto